Dar al-Islam ili dar ul-islam može biti:

Dar al-Islam (islamska podjela svijeta)
Dar al-Islam (časopis)
Dar al-Islam (organizacija)
Darul Islam (Indonezija), islamistička pobunjenička skupina
Darul Islam (Nigerija), islamistička pobunjenička skupina
Darul Islam (Pakistan)